Antoni Zaleski (1858–1895), polski literat i publicysta
 Antoni Zaleski (1824–1885), polski malarz
 Antoni Zaleski (1891–1916), sierżant Legionów Polskich